Перфтороктановая кислота
 C8 — формат бумаги